Cristina és un nom de dona provinent del llatí o de l'hebreu "Crist". També existeix el nom compost Maria Cristina.

Santoral 
 13 de març: Santa Cristina de Pèrsia, verge i màrtir.
 24 de juliol: Santa Cristina de Bolsena o Cristina de Tir, verge i màrtir.

Traducció en altres idiomes 
 Alemany: Christina, Christa 
 Anglès: Christina, Christin, Christy 
 Croat: Kristina 
 Danès: Christina
 Espanyol: Cristina 
 Finlandès: Kristiina 
 Francès: Christine
 Holandès: Christina
 Hongarès: Krisztina 
 Llatí: Christina 
 Polonès: Krystyna 
 Portuguès: Cristina
 Romanès: Cristina 
 Rus: Кристина 
 Suec: Kristina 
 Txec: Kristýna

Cristines cèlebres 
Vegeu aquí articles de la viquipèdia que comencen per Cristina

Reialesa 
 Cristina de Borbó i Grècia, infanta d'Espanya.
 Cristina de Dinamarca, princesa danesa, duquessa consort del Ducat de Milà i regent del Ducat de Lorena.
 Cristina de Suècia, princesa de Suècia.
 Kristina Stranakova, duquessa de Bragança.

Polítiques 
 Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de l'Argentina.
 Cristina Garmendia Mendizábal,política espanyola. Ministra de Ciència i Innovació.
 Cristina de Lorena, regent, del Gran Ducat de Toscana.
 Cristina Moreno Fernández, política valenciana. Diputada a les Corts Valencianes pel PSPV.

Escriptores 
 Cristina Peri Rossi, escriptora uruguaiana.
 Christine Werner, escriptora austríaca.

Cantants 
 Christina Aguilera, cantant pop nord-americana.
 Christina Klein, LaFee , cantant de pop alemanya.
 Cristina Llanos, és una cantant i guitarrista del grup madrileny Dover.
 Christa Ludwig, mezzosoprano alemanya.
 Cristina Narbona Ruiz, política mardilenya. Ministra de Medi Ambient, 2004-2008.
 Christina Nilsson, soprano d'òpera sueca.
 Christa Päffgen, Nico, cantant, compositora, model, actriu, teclista i estrella de la Factory.
 Christina Stürmer, cantant d'austríaca.
 Cristina Zavalloni, cantant italiana.

Altres personatges 
 Cristina García Rodero, fotògrafa espanyola
 Christy Henrich, gimnasta americana.
 Christa Leem, actriu catalana.
 Cristina Tàrrega, periodista valenciana.
 Cristina Villanueva Ramos, periodista catalana.

Prenoms femenins
Prenoms llatins